Вугар Ахмeд (полное имя: Вугар Микаил оглу Ахмeд; ; ) — азербайджанский поэт, литературный критик, филолог.

Биография 
Родился 17 апреля 1963 года в Баку в семье моряков и интеллигентов. Предок принадлежит к династии Султана Ахмеда. 

В 1980 году окончил среднюю школу №18 имени М. Мушфига в Баку. 

В 1984 году с отличием окончил Азербайджанский государственный педагогический университет. В 1990 году окончил аспирантуру педагогического университета. В 1992 году получил степень кандидата филологии. 

С 2005 года — доктор филологических наук.

Деятельность 
В 1984—1987 годах работал учителем азербайджанского языка и литературы в селе Дараканд Гобустанского района. В разные годы работал главным редактором газеты «Новруз», издательства «Azərbaycan Dünyasi» («Мир Азербайджана»), заместителем председателя Профсоюзного комитета РП Азербайджана.

С 1987 по 2006 год занимал ответственные должности на азербайджанском телевидении и радио. 

Главный научный сотрудник Института литературы им. Низами НАНА, заведующий отделом истории прессы и публицистики. 

В 2005—2011 годах — профессор АМИ. 

Является автором многочисленных популярных песен в Азербайджане. 

Действительный член Нью-Йоркской, Турецкой, Узбекской академии наук. 

Член Союза писателей Азербайджана. Член союзa журналистов Азербайджана и Дербентa. 

Был членом религиозной комиссии исполнительной власти города Баку.

Член художественного совета телерадиокомпании . 

Был вице-президентом Конгресса азербайджанцев мира. 

Неоднократно выступал на международных научных конференциях в странах Азии и Европы. 

Главный научный сотрудником Института литературы им. Низами НАНА, заведующий отделением публицистики и истории печати. 

Член диссертационного совета по НАНА литературоведению. 

Член художественного совета «Dunya TV». 

В Академии наук Азербайджана под руководством профессора проходят подготовку молодые ученые. 

В 2021 году избран членом Международной академии наук и искусств. 

В 2022 году избран академиком Международной академии наук.

Tворчество 
Является автором 40 книг и более 500 научных и публицистических статей. 

Его произведения издаются в Иране, Турции, Греции, Германии, Бельгии, Мексике, США, Индии, Италии, России, Казахстане, Узбекистане, Башкортостане, Кыргызстане и других странах. 

Является автором более 500 песен, а также музыки. 

Избранный поэт месяца в Индии в 2019 году. Победитель Международного поэтического фестиваля Резавви в Урмии Победитель Международного поэтического конкурса в Техасе в 2021 году, США.

Избранные произведения 
 Русская детская литература и Азербайджан (Баку, 1992)
 Среда жизни и творчество Мирджафара Пешавари (Баку, 1998) 
 Азербайджанская детская литература (Баку, 2006) 
 Литературоведение (Баку, 2007) 
 Моя мама (Тегеран, 2008) 
 М. Хиябани (Баку 2010) 
 Карабахская мечта или победа во сне (2012), 
 Гарадагцы роман-трилогия, отражающий историю Южного Азербайджана и Карабаха
 «Азербайджан до последнего вздоха» роман, посвященный Расулзаде (2014), М. Шахрияру 
 Избранные произведения. (Поэтические и филологические переводы произведений М. Шахрияра на персидском языке (2016) 
 Поэзия Южного Азербайджана (2014) 
 Литературно-научные портреты (2017)

Книги 

 «У каждого свой голос» (сборник научных статей) Баку, Издательство «Azərbaycan dünyası»
 «1993»
 «Голос Шахназ» Баку, Издательство «Şərq-Qərb», 1994
 «Белокурая пальма» 1995
 «Похороны актёра» 1995
 «Голос Корана» Баку, Издательство «Araz», 2002
 «Мои мелодии» Баку, Издательство «Araz», 2002
 «Чистая вода» Баку, Издательство «El-Alliance», 2003
 «Пою в душе» Баку, Издательство «El-Alliance», 2003
 «Музыка и я» Баку, Издательство «MBM», 2003
 «Когда приходит вдохновение...» Баку, 2003
 «Мир мелодий» Баку, 2004
 «Хорошие дни впереди» Баку, Издательство «Şur», 2005
 «Новый этап поэзии Южного Азербайджана (2001-2010 годы)»
 «Легендарный исполнитель на таре» Баку, 2010
 «Научно-филологические источники Размышления о деятелях литературы» Баку, 2010
 «Поэзия Южного Азербайджана (1950-2010)» Баку, Издательство «MBM», 2014
 «М. Шахрияр. Избранные произведения (Поэтические и филологические переводы с фарси)» Баку, 2016
 «Антология поэзии Южного Азербайджана» Баку, 2018 (совместно с Д. Рзаевой)
 «Художественное творчество «Плюс» (литературный альманах) Баку, Издательство «Elm və təhsil», 2018 
 «Кёроглу» Баку, 2020 
 «Энциклопедия Моллы Насреддина» (составитель) Баку, 2020 
 «20 век в детской литературе Вопросы русской литературы (1906-1920)» Монография Баку, 2021 
 «Этот путь ведёт в Савалан» Сборник стихов Тебриз, 2021
 «Журнал «Ари и Мират» в латинской графике» Баку, 2021

Статьи 
 Görkəmli pedaqoq Qafur Rəşad Mirzəzadə. "Azərbaycan məktəbi" jurnalı. Bakı, 1989.
 Uşaq jurnalımızda rus və dünya ədəbiyyatının təbliği. "Müxbir" jurnalı, №8. Bakı, 1989.
 Yetkinlik. (S.Əhmədovun iki cildliyi). "Azərbaycan" jurnalı. Bakı, 1992.
 Peyğəmbərin poetik obrazı. Tehran. "Barlıq" jurnalı. 1994; iyun, avqust.
 Böyük Füzulimizin yadigarı mən özüməm. Tehran. "Barlıq" jurnalı, 1994.
 Batı Trakyalı Fəyyaz Salam. "Türk ədəbiyyatı" məcmuəsi. Yunanıstan, 1995.
 İran mehriban qonşumuzdur. "Əhli qələm" jurnalı. Tehran. 1995.
 M.C.Pişəvərinin bədii yaradıcılığı. N.Tusi adına APU-nun filologiya məsələləri. №2. Bakı, 1996.
 Pişəvəri və bədii tərcümə. Tusi adına Azərbaycan Pedaqoji Universitetinin filologiya məsələləri. Humanitar elmlər seriyası, №1. Bakı, 1996.
 Pişəvərinin klassik ədəbi irsə münasibəti. ADPU "Xəbərləri". Humanitar elmlər seriyası, №1. 1997.
 Pişəvərinin publisistikası. ADPU "Xəbərləri". Pedaqoji, psixoloji elmlər seriyası, №2, 1997.
 Pişəvərinin həyatı və mühiti. ADPU "Xəbərləri". Pedaqoji, psixoloji elmlər seriyası, 1997. №1.
 Pişəvəri və dövrü mətbuat. AMEA Nizami adına Azərbaycan ədəbiyyatı muzeyi. Bakı, 1997.
 Pişəvəri.Güney Azərbaycan və ziyalılarımız. "21 Azər" jurnalı, 1998.
 Pişəvərinin müəmmalı ölümü. "Azərbaycan" jurnalı, 1999.
 Pişəvəri həyatı və yaradıcılığının qısa xülasəsi. AMEA Nizami adına Azərbaycan ədəbiyyatı muzeyi. Bakı, 2001.
 Pişəvərinin ilk məhsulları. AMEA Nizami adına Azərbaycan ədəbiyyatı muzeyi. Bakı, 2001.
 M.C.Pişəvərinin uşaqlıq və gənclik illəri. Əmək fəaliyyətinin Bakı mərhələsi. AMEA Nizami adına Azərbaycan ədəbiyyatı muzeyinin əsərləri. Bakı, 2002.
 Cənubi Azərbaycan poeziyasında ictimai motivlər. Azərbaycan MEA "Elmi xəbərlər";. 2006.
 Mənəvi dəyərlərimizə yenidən qayıdaq. Azərbaycan Dillər Universitetinin konfrans materialları, 2006.
 Qafur Rəşad Mirzəzada. AMİ-nin "Xəbərləri", N2, 2007.
 Novruz dini bayram deyil. "İdeal" jurnalı. 2008.
 M.C.Pişəvəri və Azərbaycan demokratik firqəsinin yaranması. "Önər" jurnalı, №2. 2003.
 Pişəvərinin "Zindan xatirələri". "Azərbaycan" jurnalı. №11, 2004.
 Çayoğlunun yaradıcılığı. "Bakı-Təbriz", 2006.
 Çağdaş Güney Azərbaycan poeziyası. "Bakı-Təbriz", №3.
 "Vətən dili" - keçmişimiz, bu günümüz. AMİ-nin xəbərləri. 2008.
 Memuarı o realnıx sobıtiyax proşloqo. "Azərbaycan məktəbi" 2007.
 XX əsrin əvvəllərində uşaq ədəbiyyatı uğrunda mübarizə. "Sənətkar" jurnalı.
 Cənubi Azərbaycan lirikasında ictimai motivlər. Az.MEA "Ədəbiyyat" məcmuəsi. "Elm". Bakı, 2006.
 Ədəbi qaynaqlar yeni baxımdan tədqiq edilməlidir. Azərbaycan dili və ədəbiyyatın tədrisi. Bakı, 2007.
 Arzum-arzuların çin olsun. Professor V.Arzumanlı Soraq kitabı. "Qartal". Bakı, 2007
 Novruz dini bayram deyil. “İdeal” jurnalı. Bakı-mart, 2008
 Xiyabaninin həyatı, mühiti, yaradıcılığı. “Kredo” qəzeti. 31 yanvar.2009
 H. X. Qaradaği:dövrü, həyatı və yaradıcılığı” Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun xəbərləri. Bakı-“Müəllim”NI-2009.
 Güney Azərbaycanda ilk demokratik milli hökumət I yazı. “Xalq cəbhəsi” qəzeti. 30 aprel.2010.
 Güney Azərbaycanda ilk demokratik milli hökumət II yazı.Xalq cəbhəsi” qəzeti. 1 may,2010.
 Çağdaş Ərdəbil ədəbi mühiti”. “İmpuls” qəzeti, 18 noyabr, 2011.
 Şəhriyar yaradıcılığında xalq adət və ənənlərindən istifadə”. “Yeni təfəkkür” qəzeti, 2 noyabr, 2012.
 Cənubi Azərbaycan lirikasında icrimai motivlər. Ədəbiyyat Məcmuəsi. Bakı-Elm. 2015.
 Vüqar Əhməd. Savalan yaradıcılığı. O, xalq ruhunun dərinliklərinə yaxından bələd idi. ”Xalq cəbhəsi.” 2014.28 oktyabr.s.13.
 Vüqar Əhməd. Zaman dönə, bircə görəm üzünü Səhəndin “Araz”poeması. “Xalq cəbhəsi” qəzeti,2015, 1 iyul.s.14
 Vüqar Əhməd. Yurdumuzun şöhrətidir dilimiz. Ataların, babaların gəldiyindən, keçdiyindən....(Səhəndin “Sazımın sözü”). “Xalq cəbhəsi” qəzeti.2015,25 aprel.s.4
 Vüqar Əhməd. İbrahim Zakirin qəzəlləri. “Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı: Tədqiqlər-I. Bakı, Elm və təhsil,2015.s.59-65
 Vüqar Əhməd. “Şəhriyarın farsdilli poeziyada yeri”.Azərbaycan şərqşünaslığı, 2016,№11.
 Vüqar Əhməd. Cənubi Azərbaycan poeziyasında janr və forma müxtəlifliyi. “Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı: Tədqiqlər-II. Bakı, Elm və təhsil, 2016.s.59
 Vüqar Əhməd. M. Şəhriyarın fars poeziyasında yeri və mövqeyi. “Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı: Tədqiqlər-III. Bakı, Elm və təhsil,2016.s.58.
 Vüqar Əhməd. Hacı Mailin həyatı, mühiti və yaradıcılığı. AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Ədəbiyyat məcmuəsi. Nizami adına Ədəbiyyat
 İnstutunun əsərləri. XXVII cild. Bakı, “Elm və təhsil”, 2016.s. 59-69.
 Vüqar Əhməd. “Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunda ədəbi proses”.
 AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Ədəbiyyat məcmuəsi. Nizami adına Ədəbiyyat İnstutunun əsərləri. 29-cu cild. Bakı, “Elm və təhsil”,2017.
 Vüqar Əhməd. “İran İslam inqilabından sonra Cənubi Azərbaycanda poeziya”.(1979-2015). AMEA “Xəbərlər” humanitar elmlər. Bakı, Elm, 2017,№1.
 Vüqar Əhməd. “İran İslam inqilabından conra Cənubi Azərbaycanda ədəbi proses”. Dövlət və Din jurnalı. 2017,№2 .
 Hüseyn Cavidin “Səyavuş” faciəsinin dili və tamaşa tarixi”. “Ədəbiyyat məcmuəsi” XXXI cild. 2017. s.32-40
 Qafur Rəşad Mirzəzadə. “Beytüs-Şəfa” davamçıları. 2017.say 3.s.20-27
 Seyid Cəfər Pişəvəri. “Azərbaycan Şərqşünaslığı”. 2017. Say.2. s.45-52.
 Şəhriyar və fars poeziyası. “Dövlət və Din” İctimai fikir toplusu. Say 05(52). Sentyabr-oktyabr.2017. s. 61-70.
 Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunda ədəbi proses. “Ədəbi proses-2016. IV cild. “Hədəf “ nəşrləri Bakı-2017. S. 433

Статьи, опубликованные в зарубежных странах 
 “Güney Azərbaycan və ziyalılarımız.” “21 Azər.” İctimai, siyasi və ədəbi dərgi. 1998 dekabr. №1. Dortmund, Almaniya.
 Baba yurdu dinlə bəni sən Allah!-Gürcüstan qəzeti.26 dekabr, 1992
 “Anam mənim” (poema), Tehran, 2008.
 Peyğəmbərin poetik obrazı. Tehran, Varlıq jurnalı. Iyun-avqust,1994.
 Borcalı. “Qeyrət” qəzeti.aprel-may.1994.
 ”Duzsuzluq” . hekayə. Gürcüstan.“Qeyrət” qəzeti. 13 avqust,1994.
 Böyük Füzulinin yadigarı mən özüməm. Tehran, Varlıq jurnalı. Yanvar may 1995.
 Batı Trakyalı Fəyyaz Sağlam. Türk ədəbiyyatı məcmuəsi, Yunanıstan, 1995.
 İran mehriban qonşumuzdur. Tehran. “Əhli-qələm” qəzeti. 1995.
 “Seyid Cəfər Pişəvərinin müəmmalı ölümü” “Azərbaycan” qəzeti.№1. 1999. Koln Almaniya.
 Bioqrafik məlumat və “Anam mənim” şeiri. Tehran. 2006.
 “Həllac Mənsur, İmadəddin Nəsimi və Fridrix Nitşenin yaradıcılığında insana baxış”. “Xudafərin” jurnalı,Tehran,2016,№12(145).
 “Şəhriyarın fars şeirində yeri və mövqeyi”. “Xudafərin” jurnalı. Tehran, 2016, №13(146).
 Həsən Məcidzadə Savalan. “Xudafərin” jurnalı, Tehran.2017, №150.s.48
 “Место и положение шахрияра в персидской поэзии....” МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РБ БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ФИЛОЛОГИИ Материалы III Международной научно-практической конференции, посвященной 35-летию кафедры иностранных языков гуманитарных факультетов (г. Уфа, 11 - 12 апреля 2017 г.s.64)
 “Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunda ədəbi proses”. AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Ədəbiyyat məcmuəsi. Nizami adına Ədəbiyyat İnstutunun əsərləri. 29-cu cild. Bakı, “Elm və təhsil”,2017.
 “İran İslam inqilabından sonra Cənubi Azərbaycanda poeziya”.(1979-2015). AMEA “Xəbərlər” humanitar elmlər. Bakı, “Elm”, 2017,№1
 “İran İslamİnqilabına qədər Cənubi Azərbaycanda ədəbi prosesin xüsusiyyətləri”(1959-1979). “Dövlət və Din”jurnalı. 2017,№2 .
 Həsən Məcidzadə Savalan. “Xudafərin” jurnalı, Tehran.2017, №150.s.48
 “Xudafərin dərgisi və Hüseyn Şərqi”. “Xudafərin” jurnalı. Tehran.2017,say 152. S.36
 “İmadeddin Nesiminin düşünce dünyasının keçmişini vurğulayaraq Mansur İbni Hallac, İmadeddin Nesimi və Friedrich Nietzchen”in düşüncelerində insanoğlunu yerinin karşılaştırmalı şekilde incelenmesi.”.”Kültür Evreni” (üç ayda bir yayımlanan uluslararası hakemli dergi).Ankara-Türkiye. 2017,say 31.s.171.
 “Görkəmli ədəbiyyatşünas alim-İsa Həbibbəyli”. “Xudafərin” jurnalı. 2017. Say 155.s.71.
 “İlyada, Dədə Qorqud və Şahnamə əsərlərində qadın obrazları.”fars dilində,(müştərək) “Xudafərin” jurnalı. 2017. Say156.s.13
 “Olmadı”, İnsanlıq əzəli Abşeronumdur”,”Tale hara gedim sənin əlindən”,Vətən, ,“Qazan yox”,”Alınma” (şeirlər). “Xudafərin” jurnalı. 2017. Say 151.s.74.
 “İran İslam inqilabına qədər Cənubi Azərbaycanda ədəbi prosesin xüsusiyyətləri”(1959-1979). “Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı:-Tədqiqlər- IV.” Bakı: “ULU”İKF.2017,s.32.
 “Kazan yok”. (şeir) “ Külliye”-Türkiye Dil ve Edeiyyat Dernegi”. Amasya. 2017,s.44.
 “M. Şəhriyarın fars poeziyasında yeri və mövqeyi”. “Shahriyar’s place and position in Persian poetry “(ingilis dilində) AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu. Ədəbi əlaqələr (toplu). XI-cild.2017c. 45
 Gənc şairənin poetik dünyası” . “Xudafərin” say 157. 2017. s.48
 “Nasimi poetics” "Xəzər" Dünya Ədəbiyyatı jurnalı.(Tomson).2017. say 2. s.30-37
 “İkiyüz ilin Cənub poeziyası” “Xudafərin” 2018, say 164. s. 24-41
 “Dünya şöhrətli akademik A. Əlizadə” “Xudafərin”, 2018, say 161. s.69-71.
 Savalanın lirikası” “Varlıq”, 2018, №5. s. 180-193.
 “Elm və bədii yaradıcılığın qovuşuğunda” “Ədəbiyyat” qəzeti. 2 iyun, 2018.
 “İkiyüz ilin Cənub poeziyası” “Xudafərin” 2018, say 164. s. 24-41
 “Dünya şöhrətli akademik A. Əlizadə” “Xudafərin”, 2018, say 161. s.69-71.
 Savalanın lirikası” “Varlıq”, 2018, №5. s. 180-193.
 Elm və bədii yaradıcılığın qovuşuğunda” “Ədəbiyyat” qəzeti. 2 iyun, 2018.
 “Yəhya Şeydanın ədəbi fəaliyyəti”. “Xudafərin” say 173, 2019, s.84-90

Участие в конференциях 
 İran azərbaycanlıların Birinci Beynəlxalq Musiqi və Ədəbiyyat seminarı. 2002 
 II seminar. Tehran Milli musiqi alətlərimiz. 2005 
 Həbib Sahir və M.Ə.Sabir əncümən üzvlərinin iştirakı ilə Beynəlxalq konfrans. Tehran 2005 
 Slavyan Universitetində “Ədəbiyyatımız-mənəviyyatımız” elmi praktik konfrans. Milli-mənəvi dəyərərə yenidən baxaq”. Bakı 2007 
 AMİ-nin təşkil etdiyi “Cümhuriyyət günü” elmi-praktik konfransında məruzə. 2007 
 Milli Dirçəliş gününə həsr olunan məruzə . "Ana dili" Elmi Seminarında məruzə. Bakı. AMİ. 2009 
 Dünya Azərbaycanlılarının Beynəlxalq Konfransı. ”Azərbaycanın Avrasiyada yeri və mövqeyi. Heydər Əliyev azərbaycançılıq" mövzusunda məruzə. 2013. İsveç, Malmö şəhəri. 10 may 
 Qarabağ konfransı. Üzeyir Hacıbəylinin həyat və yaradıcılığına bir nəzər. Respublika elmi konfrans. Bakı, ADPU. 24 aprel 2021 
 Nizaminin dini-fəlsəfi görüşləri. “Dini-irfani və fəlsəfi kontekstdə Nizami Gəncəvi yaradıcılığı” mövzusunda respublika elmi konfransı. Bakı, 21 may 2021 
 Hindistanın Kəlküttə şəhərində (Our Poetry Archive- MONTHLY WEB YOURNAL)-(журнал-поэзии) İngilis jurnalisti Mariya Miraqliya ilə müsahibəsi. 2019, 1 oktyabr. @ourpoetryarchive 
 “Место и положение шахрияра в персидской поэзии....” МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РБ БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ФИЛОЛОГИИ Материалы III Международной научно-практической конференции, посвященной 35-летию кафедры иностранных языков гуманитарных факультетов (г. Уфа, 11 - 12 апреля 2017 г.s.64) 
 Vüqar Əhməd. "Nizami Gəncəvinin dini görüşləri". Uluslararası Huquq ve Sosial Bilimlər Simpoziumu 13-14 kasım, 2021, Roö Royal Otel, Antalya.

Семья 
Его прадед, доктор Кербалай Махмуд бек (родом из селения Пиршаги), его дед, врач и теолог Мешади Солтан Ахмед были влиятельными фигурами в Баку.

Другой дед был общественным деятелем Кербалаи Азимом Бинагади. 

Вугар Ахмед — внук брата репрессированного Билала Ахмеда, первого директора и главного режиссёра Азербайджанского национального драматического театра. 

Является младшим братом изобретателя, ученого-физика Ахмеда Ахмеда, а также композитора, поэта и драматурга Мовсума Ахмеда.

Дочь, Алмаханым — солистка Международного центра мугама и творческого коллектива телеканала AzTV.

Награды 
 «Золотое перо» «Почетными Указами» Профсоюза Азербайджана (2 раза) и НАНА. 
 Лауреат высших литературных премий «Абдулла Шаиг», «Араз» "Мамед Араз", «Поэт года», 2 раза «Зирве», «Песня года», «Симург» и других наград. 
 В 2017 году решением ученого совета Института литературы им. Низами Гянджеви удостоен звания «Ученый года» за многогранную и обширную научно-исследовательскую деятельность.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Филологи по алфавиту
Родившиеся в Баку
Члены Союза писателей Азербайджана
Учёные Азербайджана
Поэты Азербайджана
Википедия:Биографии современников
Родившиеся в 1963 году
Родившиеся 17 апреля